Idioma de Señas de Nicaragua ofwel Idioma de Signos (Seños) Nicaragüense, de Spaanse afkorting voor Nicaraguaanse Gebarentaal;
International Student Network Amsterdam, een studentenvereniging voor internationale studenten die in Amsterdam studeren; 
International Student Network Eindhoven, een studentenvereniging voor internationale studenten die in Eindhoven studeren; 
International Student Network Haarlem, een studentenvereniging voor internationale studenten die in Haarlem studeren; 
Islamitische Stichting Nederland, een aan de Turkse overheid gelieerde stichting ter bevordering van islamitisch onderwijs in Nederland.